Ez a lista mutatja be a maratoni futás legjobb eredményeinek fejlődését. A táv hossza 1925 előtt változó volt (40 km körüli), azóta 42,195 km.

Férfiak

Nők

Jegyzetek

További információk
Interaktív grafikon a férfi és női eredményekről+versenyeredmények 

Legjobberedmenyeineklistaja
Atlétika témájú listák

fr:Marathon (sport)#Records